Адолф Вајлбуршки  или Адолф од Насауа (око 1250—2. јул 1298) је био краљ Немачке (1292—1298).

Рођен је као син грофа Валрама од Насауа. Није имао ни утицај ни моћ. Изабран је за краља Немачке јер су кнежеви изборници хтели слабог краља.

На његов избор су највише утицали надбискупи Мајнца и Келна, који су били уједно и кнежеви изборници. У Ахену је 2. јунa 1292. крунисан као краљ Немачке. Никад га папа није крунисао у Риму, тако да није постао цар.

Албрехт I Хабзбург је признао Адолфа за краља, али је стално ковао планове против њега.

Његове територијалне претензије у Тирингији окренуле су његове присталице против њега. Део кнежева изборника је одабрао 1298. Албрехта I Хабзбурга за краља Немачке. Адолф је одбио да призна новог краља, побунио се и погинуо у сукобу са Албрехтом I Хабзбургом 2. јула 1298. у бици код Гелхајма. Сматра се да га је плаћао енглески краљ Едвард I.

Породично стабло 

Умрли 1298.
Династија Хабзбург
Немачки краљеви